Farhat Horchani (1953-), un juriste, universitaire et homme politique tunisien ;
 Inès Horchani, une maître de conférences française en littérature générale et comparée.